Мёрфи, Крис:
 Мёрфи, Крис (род. 1973) — американский адвокат, политик.
  (род. 1954) — австралийский руководитель группы и музыкальный предприниматель.